Пир (, Pyrrhos = червен) може да се отнася за:

В митологията:
 Неоптолем, наричан също Пир, син на Ахил – участник в троянската война

Царе на Епир от род Еакиди (Пирити):
 Пир I, (319/318—272 пр.н.е.), известен с израза „Пирова победа“
 Пир II, (255–238 пр.н.е.)
 Пир III

Други:
 Пир (цар на Пиза), цар на Пиза (Гърция)
 Пир (архитект), гръцки архитект
 Пир (склуптор), скулптор от Тива
 Пир от Атина, скулптор на броз от Атина (5 век пр.н.е.)
 Пир (керамик), художник на вази от Атика
 Пир (патриарх) († 1 юни 654), патриарх на Константинопол
 Пирон от Елида, древногръцки философ (360–270 пр.н.е.)

В географията:
 Пир, столица на щат Южна Дакота (СЩА)
 (5283) Пир, астероид

В литературата:
 Пир (диалог), диалог на Платон от т.нар. „зрели диалози“

В живота:
 Пиршество, Пир, голямо тържествено и/или обилно угощение, банкет.